Bardsley ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Bardsley (* 1945), kanadischer Tennisspieler
 David Bardskey (* 1954), englischer Fußballspieler
 Jean Bardsley (* 1921 oder 1922), kanadische Badminton-, Basketball- und Tennisspielerin
 Karen Bardsley (* 1984), englische Fußballtorhüterin
 Michele Bardsley (* 1970), US-amerikanische Autorin
 Phil Bardsley (* 1985), englischer Fußballspieler
 Warren Bardsley (1882–1954), australischer Cricketspieler